

Тупіцини — присілок, Істобенське сільське поселення, Орічівський район, Кіровська область
 Тупіцини — присілок, Спас-Талицьке сільське поселення, Орічівський район, Кіровська область